Lindenkirche steht für
Lindenkirche (Berlin), evangelische Kirche im Berliner Ortsteil Wilmersdorf
Lindenkirche (Berlin-Wittenau), evangelisch-methodistische Kirche im Berliner Ortsteil Wittenau
Lindenkirche (St. Georgenberg), Kirche auf dem Georgenberg bei Stans, Tirol
Siehe auch:
 Lindenkapelle
Lindkirchen